Kraft Foods steht für:

 Kraft Foods Group, ein ehemaliges, in Nordamerika tätiges Unternehmen, das 2015 im Konzern The Kraft Heinz Company aufging
 Mondelēz International, ein internationaler Lebensmittelkonzern, der auf den 1903 in Chicago gegründeten Konzern Kraft Foods zurückgeht